Puchar Świata kobiet w kolarstwie szosowym w sezonie 2009 to 12. edycja tej imprezy. Organizowany przez UCI, obejmował dziesięć wyścigów, z czego dziewięć odbyło się w Europie, a jeden w Ameryce Północnej. Pierwsze zawody odbyły się 29 marca we włoskim Cittiglio, a ostatnie 13 września w niemieckiej Norymberdze. 

Trofeum sprzed roku broniła Niemka Judith Arndt. W tym sezonie najlepsza w klasyfikacji generalnej okazała się Holenderka Marianne Vos (po raz drugi w karierze).

Wyniki

Klasyfikacje

Linki zewnętrzne 
  

Puchar Świata kobiet w kolarstwie szosowym
2009 w kolarstwie